Соревнования по бегу на 60 метров с барьерами у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 3 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующей зимней чемпионкой Европы в беге на 60 метров с барьерами являлась Алина Талай из Белоруссии.

Для трёхкратной чемпионки Европы, рекордсменки мира в помещении Сюзанны Каллур этот старт стал заключительным в спортивной карьере. 36-летняя спортсменка из Швеции смогла выйти в финал, где финишировала восьмой.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 26 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 4 спортсменки в каждом забеге (Q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 60 метров с барьерами у женщин состоялся 3 марта 2017 года. Летняя чемпионка Европы 2016 года в беге на 100 метров с барьерами Синди Роледер впервые в карьере выиграла зимнее первенство континента. Предыдущая победительница этих соревнований, Алина Талай, в этот раз осталась с серебряной медалью.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике